Rehagen bezeichnet folgende Orte und Wüstungen
 Rehagen (Am Mellensee),einen Ortsteil der Gemeinde Am Mellensee, Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg. (historische Ortmitte: )
 Rehagen/Schäferdresch, einen Ortsteil im Nordosten der Gemeinde Ammersbek; ()
 ein wüstgefallenes Dorf im Ermland
 ein wüstgefallenes Dorf bei Magdeburg
 einen Flurnamen, der in mehreren Orten vorkommt

Rehagen ist der Name folgender Personen:
 Hans-Wolfgang Rehagen, deutscher Quartärgeologe
 Nicholas J. Rehagen, amerikanischer klinischer Psychologe